Ваки: многозначный термин.

 Ваки ибн аль-Джаррах (род. 746, Куфа) — исламский богослов, хадисовед.
 Ваки, Адзуми (род. 1994) — японская сэйю.
 Ваки — посёлок в Японии, находящийся в уезде Куга префектуры Ямагути.
 Ваки — деревня в уезде Пярнумаа, Эстония.